Thais braille (Thai: อักษรเบรลล์) is het alfabet voor het braille in het Thai.

In tegenstelling tot het Thai zelf, is dit braille een volledig alfabet in plaats van abugida.

Braille

Medeklinkers

Klinkers

Braille
Braille